Böer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Böer (1950–2020), deutscher Politiker (CDU); Bürgermeister in Reichenbach/O.L. und Vorsitzender der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
 Björn Peter Böer (* 1966), deutscher Journalist, Hochschullehrer
 Friedrich Böer (1904–1987), deutscher Autor und Illustrator
 Karl W. Böer (1926–2018), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Ludwig Böer (1900–1987), deutscher Lehrer und Regionalhistoriker
 Oscar Böer (1867–1932), deutscher Politiker (DDP), MdL Preußen
 Roland Böer (* 1970), deutscher Dirigent
 Simon Böer (* 1974), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Bör
 Böhr
 Boer